Wangen es el nombre de varios lugares:

 Wangen (bei Göppingen), comuna del estado de Baden Wurtemberg.
Wangen im Allgäu, población del estado de Baden-Wurtemberg, Alemania.

 Wangen, comuna del departamento del Bajo Rin.

 Wangen, comuna del cantón de Schwyz.
 Wangen, antiguo distrito del cantón de Berna.
 Wangen an der Aare, comuna del cantón de Berna.
 Wangen bei Olten, comuna del cantón de Soleura.
 Wangen-Brüttisellen, comuna del cantón de Zúrich.